П'єр Ларусс (, 23 жовтня 1817, Тусі, департамент Йонна —3 січня 1875, Париж) — філолог, письменник, педагог, мовознавець, лексикограф та видавець. Заснував власне видавництво, яке з часом перетворилось на один з найбільших видавничих центрів Європи, започаткував видання 17-ти томного Великого універсального словника 19 сторіччя.

Ім'я Ларусса найбільше відоме завдяки словнику Малий Ларусс. Цей однотомний словник виходить щорічно з 1906 року.

П'єр Ларусс похований на цвинтарі Монпарнас.

Праці

Головна праця 
 Grand dictionnaire universel du XIXe siècle (1866—1877, 17 томів з додатками).

Інші праці 
 Traité complet d'analyse grammaticale, 1850,
 Jardin des racines grecques, 1858,
 Jardin des racines latines, 1860,
 Flore latine des dames et des gens du monde, ou clef des citations latines que l'on rencontre fréquemment dans les ouvrages des écrivains français, avec une préface de M. J. Janin, Larousse et Boyer, 1861,
 Fleurs historiques des dames et des gens du monde, clef des allusions aux faits et aux mots célèbres que l'on rencontre fréquemment dans les ouvrages des écrivains français, Administration du Grand Dictionnaire, 1862,
 Nouveau dictionnaire, illustré
 Dictionnaire complet, illustré
 L'École normale, journal d'éducation et d'instruction, collection complète formant treize volumes qui peuvent être considérés comme la bibliothèque de l'enseignement pratique dans l'école et dans la famille,
 Méthode lexicologique de lecture, avec 31 vignettes caractéristiques,
 Petite encyclopédie du jeune âge,
 Petite grammaire lexicologique du premier âge,
 La Lexicologie des écoles, cours complet de langue française et de style divisé en trois années :
 Première année : Grammaire élémentaire lexicologique,
 Deuxième année : Grammaire complète, syntaxique et littéraire,
 Troisième année : Grammaire supérieure,
 Exercices d'orthographe et de syntaxe,
 Le Livre des permutations,
 Dictées sur l'Histoire de France,
 Traité complet d'analyse et de synthèse logiques,
 ABC du style et de la composition,
 Miettes lexicologiques,
 Cours lexicologique de style,
 Art d'écrire,
 Nouveau Traité de versification française,
 Grammaire littéraire,
 Petite Flore latine,
 La Femme sous tous ses aspects,
 Monographie du chien,
 Les Jeudis de l'institutrice, avec A. Deberle,
 Trésor poétique, avec Boyer,
 Dictionnaire Lyrique ou Histoire des Opéras contenant l'analyse et la nomenclature de tous les Opéras et Opéras-comiques représentés en France et à l'étranger, depuis l'origine de ce genre d'ouvrages jusqu'à nos jours, avec Félix Clément.

Див. також 
 Ларусс (видавництво)

Література 
 André Rétif, Pierre Larousse et son œuvre, Librairie Larousse, 1974, 335 p.
 Jean Pruvost et Micheline Guilpain-Giraud (dir.), Pierre Larousse: du Grand Dictionnaire au Petit Larousse (actes du colloque international organisé par Micheline Guilpain-Giraud et l'Association Pierre Larousse, Toucy, 26 et 27 mai 2000), H. Champion, Paris, 2002, 368 p. ISBN 2-7453-0691-X

Примітки 

Французькі мовознавці
Французькі філологи
Французькі лексикографи
Французькі видавці
Персоналії за алфавітом
Померли в Парижі
Енциклопедисти